Walter eller Walther både for- og efternavn

 personer med efternavn
 Anders Walter (født 1978) – dansk tegner, filminstruktør og manuskriptforfatter.
 Bruno Walter (1876–1962) – tysk-amerikansk dirigent.
 Claus Walter (1918–1974) – dansk skuespiller.
 Eugene Walter (1921–1998) – amerikansk manuskriptforfatter, digter, skuespiller, kok, oversætter, redaktør og kostumedesigner.
 Fritz Walter (1920–2002) – meget populær tysk fodboldspiller.
 Jamie Walters (født 1969) – amerikansk skuespiller og musiker.
 Johann Walter (1496-1570) – tysk kantor og udgiver af den første evangeliske korsang
 Julie Walters (født 1950) – engelsk skuespiller og forfatter.
 Kirsten Walther (1933–1987) – dansk skuespillerinde.
 Mathilde Walter Clark (født 1970) – dansk forfatter.
 Ottmar Walter (1924–2013) – tysk fodboldspiller
 Rasmus Walter (født 1978) – dansk sanger, sangskriver, og guitarist

 personer med fornavn
 Walt Disney (1901–1966) – stifter af Disney
 Walter Benjamin (1892–1940) – tysk-jødisk filosof, litteraturkritiker, avantgardeteoretiker, essayist, oversætter m.m.
 Walter Christophersen (født 1951) – selvstændig erhvervsdrivende og tidligere folketingsmedlem
 Walter Cronkite (1916–2009) – amerikansk journalist og radio- og tv-reporter
 Walter Gargano (født 1984) – uruguayansk fodboldspiller
 Walter Gilbert (født 1932) – amerikansk fysiker, biokemiker, og en pioner indenfor molekylærbiologien
 Walter Gropius (1883–1969) – tysk arkitekt, der grundlagde Bauhaus-skolen.
 Walter Kempowski (1929–2007) – tysk forfatter
 Walter Kohn (født 1923) – amerikansk teoretisk fysiker
 Walter Matthau (1920–2000) – amerikansk skuespiller
 Walter Model (1891–1945) – tysk general og feltmarskal under 2. verdenskrig
 Walter Moers (født 1957) – tyske tegneserieskabere og forfattere.
 Walter Momper (født 1945) – tysk politiker
 Walter Mondale (født 1928) – amerikansk politiker og vicepræsident i 1977-81.
 Walter Raleigh (1552 eller 1554–1618) – engelsk forfatter og opdagelsesrejsende.
 Walter Samuel (født 1978) – argentinsk fodboldspiller,
 Walter Scheel (født 1919) – tysk politiker fra partiet FDP
 Walter Scott (1771–1832) – skotsk forfatter
 Walter Ulbricht (1893–1973) – tysk kommunist, førstesekretær for DDR's kommunistiske statsparti SED fra 1960 til 1971 og dermed politisk leder for DDR
 Walter Veltroni (født 1955) – italiensk politiker,
 Walter von Reichenau (1884–1942) – tysk general under 2. verdenskrig.
 Walter Zapp (1905–2003) – tyskbaltisk opfinder
 Walter Zenga (født 1960) – italiensk fodboldspiller og fodboldtræner.
 Walther Funk (1890–1960) – tysk nazist og økonomiminister
 Walther G. Jensen (1908-1997) – dansk komponist
 Walther Schaldemose (født 9. august 1932) – dansk naivistisk maler.

 Fiktion
 Walter og Carlo – filmserie af danske farcer af Jarl Friis-Mikkelsen og Ole Stephensen
 Fyrst Walter – figur fra Casper og Mandrilaftalen
 Walther (Tannhäuser) – figur i Tannhäuser

Drengenavne
Efternavne